

Medicina
 Válvula venosa - situada ao longo das veias.
 Válvula cardíaca - uma estrutura que se encontra à saída de cada uma das quatro câmaras do coração.
 Válvula bicúspide (ou mitral) - situada entre a aurícula e o ventrículo esquerdo.
 Válvula tricúspide - situada entre a aurícula e o ventrículo direito.
 Válvula aórtica -  situada entre o ventrículo esquerdo a a artéria aorta.
 Válvula pulmonar - situada entre o ventrículo direito a a artéria pulmonar.
 Válvula ileocecal – situada entre o intestino delgado e o intestino grosso.
 Válvula piloro - situada entre o estômago e o intestino delgado (duodeno)
 Válvula cardia - situada entre o esôfago e o estômago

Engenharia
 Válvula - acessório de sistema hidráulico
 Válvula pneumática - controlada por um sistema pneumático.
 Servoválvula - válvula controlada por um motor auxiliar.
 Válvula de pneu - para possibilitar o enchimento de pneumáticos.

Motores
 Válvula existente nos motores de explosão.

Electrônica
Válvula eletrônica - componente electrónico geralmente usado como amplificador de rede
Válvula tríodo - um tipo de válvula eletrica possuindo três elementos.

Petróleo e gás
Válvula de retenção
Válvula de segurança

Desambiguação